Home page, página inicial de um site;
 Home (documentário) - documentário de 2009;
 Home (The Good Wife) - episódio de The Good Wife;
 Home (filme de 2008)
 Home (filme de 2015)
 Home - tecla geralmente encontrada em teclados de computador.

Música 
 Home (álbum de Benjamin Biolay e Chiara Mastroianni)
 Home (álbum de Dixie Chicks)
 Home (álbum de Rudimental)
 Home (álbum de Sevendust)
 Home (álbum de Simply Red)
 Home (álbum de The Corrs)
 Home (álbum de The Gathering)
 Home (canção de Daughtry)
 Home (canção de One Direction)
 Home (canção de Phillip Phillips)
 Home (canção de Three Days Grace)
 Home - canção de Michael Bublé

Pessoas 
 Daniel Dunglas Home - espiritualista escocês;
 Alec Douglas-Home - primeiro-ministro do Reino Unido.

Desambiguação